Christopher Priest (né en 1943) est un écrivain de science-fiction
 Christopher Priest (né en 1961) scénariste de bande dessinée